Umarbeitung steht für
Adaption
Transkription (Musik)
Paraphrase